Ел Сикоморо има више значења:

 Ел Сикоморо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сикоморо (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сикоморо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сикоморо (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику